Der Skilanglauf-Weltcup 2019/20 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die am 29. November 2019 in Ruka begann und am 22. März 2020 in Canmore enden sollte. Am 13. März 2020 wurde die Weltcup-Saison vorzeitig wegen der COVID-19-Pandemie beendet. Zum 14. Mal wurde im Rahmen des Weltcups die Tour de Ski ausgetragen, ein Etappenrennen, für das es im Falle des Sieges 400 anstatt der üblichen 100 Weltcuppunkte gibt.

Im Februar wurde zum ersten Mal die Ski Tour mit sechs Etappen in neun Tagen ausgetragen. Hierbei sollte auf der vierten Etappe ein 38 km langes Massenstartrennen vom schwedischen Storlien ins norwegische Meråker stattfinden. Dieses Rennen wurde aufgrund eines Sturmes durch ein 34-km-Massenstartrennen in Meråker ersetzt.

Männer

Podestplätze

Weltcupstände Männer

Frauen

Podestplätze

Weltcupstände Frauen

Mixed-Staffel

Podestplätze

Weblinks 

 Weltcup Herren

 Weltcup Damen

Einzelnachweise 

2019/20
Wintersport-Weltcup 2019/20